Hudoúrnik je lahko:
 hudournik, potok s strmim padcem
 hudourniki (Apodiformes), red ptic
 hudourniki (Apodidae), družina ptic iz tega reda
 hudournik (ptič) (Apus apus)
 planinski hudournik (Apus (Tachymarptis) melba)
 sivi hudournik (Apus pallidus)
 drevesni hudourniki Hemiprocnidae - družina ptic iz reda hudournikov Apodiformes
 Pilatus PC-9M »Hudournik«, vojaško šolsko letalo
 Gospod Hudournik, Finžgarjeva povest

vodotok v Sloveniji:
Hudournik (Impoljski potok), povirni krak Impoljskega potoka

Zunanje povezave